Haus Pesch bezeichnet

 eine ehemalige Wasserburg in Inden-Pier, siehe Haus Pesch (Pier)
 einen niedergelegter Rittersitz in Erkelenz-Pesch, siehe Haus Pesch (Erkelenz)
 eine Wasserburg in Mülheim bei Zülpich, siehe Haus Pesch (Mülheim)

Siehe auch:
 Schloss Pesch in Meerbusch